

Топоніми
 Префектура Ібаракі
 Ібаракі (Осака)
 Ібаракі (Ібаракі)
 Повіт Хіґасі-Ібаракі

Персоналії 
Ібаракі — японське прізвище.

Інше 
Ібарацький університет